Ségalas puede referirse a: 

 Ségalas, comuna francesa situada en Lot y Garona.
 Ségalas, comuna francesa situada en Altos Pirineos.